Niemcy:
 Hörsel – rzeka
 Hörsel – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha
 Hörsel – była wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Gotha

Zobacz też:
 Hörselgau